Чиндат — топоним в России:

Населённые пункты 
 Чиндат — деревня в составе Новомитропольского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края.
 Чиндат — село в составе Чиндатского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края.

Реки 
 Чиндат (приток Чети) — в Красноярском крае
 Чиндат (приток Чулыма) — в Томской области
 Чиндат (приток Яи) — в Кемеровской области